Мегленовлашки се може односити на:

 Мегленовлашки језик
 Мегленовласи